Rover kan syfta på:

 Rover – ett engelskt bilmärke
 Rover (ishockey) – en tidigare spelarposition inom ishockeyn
 Rover (rymdfart) – en rymdfarkost
 Rover (GPS-mottagare) – den rörliga GPS-mottagare som används vid mätning med DGPS, RTK eller nätverks-RTK
 Roverscout – en åldersgrupp inom scoutrörelsen